

Балакино — присілок, Верхньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Балакино — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область